Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii album roku metal / heavy metal / hard & heavy / heavy.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2019 roku powrócono do tej kategorii Fryderyków.

W 2022 kategoria została połączona z rockiem i powstała kategoria album roku rock / metal.

Lata 1997-1999

Lata 2000–2009

Lata 2010-2020

Lata 2021 - 2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, metal
Heavy metal